Osoby o tym nazwisku:
 John Wodehouse − strona ujednoznaczniająca
 P.G. Wodehouse − angielski pisarz i satyryk

Inne o tej nazwie:
 (4608) Wodehouse − planetoida z grupy pasa głównego asteroid